Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2004/05 war die 59. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war Ratingen 04/19 nach vier Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger 1. FC Wülfrath (Wiederaufstieg nach acht Jahren), TuS Grevenbroich (Rückkehr nach zehn Jahren), SC Kapellen-Erft und SV Sonsbeck (beide erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der VfB Speldorf, der damit nach 21 Jahren in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte. Der Zweitplatzierte VfB Homberg bestritt ein Aufstiegsspiel gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Mittelrhein, den FV Bad Honnef, und stieg nach 13 Jahren ebenfalls in die Oberliga auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SV Sonsbeck verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, TuSpo Richrath nach drei Spielzeiten. Der Rheydter SV stieg nach 19 Jahren wieder in die Landesliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2004
Fußballsaison 2004/05